Steel Dawn steht für:

 Steel Dawn – Die Fährte des Siegers, US-amerikanischer Spielfilm von 1987
 Steel Dawn (Band), deutsche Rock- und Heavy-Metal-Band aus Frankfurt am Main